Cologna ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Vita de Cologna (1755–1832), italienischer Rabbiner
 Dario Cologna (* 1986), Schweizer Skilangläufer
 Gianluca Cologna (* 1990), Schweizer Skilangläufer